

Geografia
 Burk – comune tedesco situato nel land della Baviera

Persone
 Adrian Burk – giocatore di football americano statunitense
 Bryan Burk – produttore televisivo statunitense
 Johan Burk – canottiere olandese